Алекса́ндр Алексе́евич Ивано́в:
 Иванов, Александр Алексеевич (1929—2012) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Иванов, Александр Алексеевич (род. 1946) — советский и российский актёр.
 Иванов, Александр Алексеевич (род. 1993) — российский спортсмен-ходок.